Фінал Кубка УЄФА 1988—1989 — фінал вісімнадцятого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став італійський «Наполі», що обіграв німецький клуб «Штутгарт» із загальним рахунком 5-4 за сумою двох матчів.

Шлях до фіналу

Статистика матчів

Перша зустріч

Друга зустріч 

Підсумковий рахунок 5–4 на користь «Наполі».

Посилання 
 Кубок УЄФА 1988-89 на сайті УЄФА 
 Статистика Кубка УЄФА 1988-89 на сайті RSSSF 

1989 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 3 травня
Травень 1989